Arktocara — вимерлий рід платаністуватих олігоценової епохи Аляски, що містить один вид — A. yakataga. Він був членом нині вимерлої родини Allodelphinidae разом з родами Allodelphis, Goedertius, Ninjadelphis і Zarhinocetus. Його розміри приблизно 2.26 чи 2.28 метра, що можна порівняти з його найближчим сучасним родичем, Platanista, який має 2.4 метра. Однак у тварини, ймовірно, був подовжений дзьоб і шия, тож він міг бути довшим. Тварина відома лише за частково збереженим черепом. Його екологія могла бути схожа на сучасну фоценіду, і вона могла конкурувати з тодішніми дельфіноїдами. Його останки були знайдені у формації Poul Creek, яка також дала кілька видів молюсків.

Палеобіологія 
Арктокара, як і інші стародавні платаністуваті, ймовірно, був прибережним океанським китоподібним. Припускається, що її спосіб життя та харчування були схожі на сучасну Phocoenoides dalli, яка є мезопелагічним (що мешкає на глибинах 200–1000 метрів) хижаком м'якої риби та кальмарів. Палеонтологи Юен Фордайс і Крістіан де Муйзон у 2001 році припустили, що, оскільки сучасні платаністуваті населяють річки, стародавні платаністуваті , такі як Arktocara, зіткнулися з конкуренцією з боку інших дельфінів надродини Delphinoidea, і були перевершені в морському середовищі. Однак ця теорія ще не досліджена належним чином.

Примітки 

Роди ссавців
Ссавці олігоцену